Lokva est un toponyme qui peut désigner :
Lokva, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Konjic, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Lokva, un village de Serbie situé dans la municipalité de Knjaževac, district de Zaječar ;
Lokva/Llokvë, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Zvečan/Zveçan, district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica.

Voir aussi 
Lokve